Healey – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Healey (Kirklees) – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
 Healey – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Healey – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Healey (Wakefield) – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)